Tommy Dorsey (1905-1956), een Amerikaans jazztrombonist, -trompettist en orkestleider
Thomas Andrew Dorsey (1899-1993), gospelcomponist en -musicus, ook wel Georgia Tom en later the father of black gospel music genoemd